La retombée radioactive
 La retombée de poutre